Statin ima više značenja.

 Statin, klasa lekova
 (3S,4S)-4-amino-3-hidroksi-6-metilheptanoinska kiselina, gama aminokiselina